John Sandblom kan syfta på:

* John Sandblom (1871–1948), svensk tandläkare
 John Sandblom (född 1934), svensk medicinare